

Cancelleria 
 4B – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 4B – codice vettore IATA di Olson Air Service